

Onomastica
 Anghel – variante del nome proprio di persona Angelo

Persone
 Dimitrie Anghel – scrittore rumeno
 Gheorghe Anghel – scultore rumeno
 Luminița Anghel – cantante rumena
 Monica Anghel – cantante rumena